Předhradí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Předhradí (okres Chrudim)
Pňov-Předhradí (okres Kolín)